Günter Haufe ist der Name folgender Personen:

* Günter Haufe (Theologe) (1931–2011), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Günter Haufe (Chemiker) (* 1949), deutscher Chemiker und Hochschullehrer